Durbania är ett släkte av fjärilar. Durbania ingår i familjen juvelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Juvelvingar
Durbania